Curium peut désigner :
 Curium, un magazine scientifique québécois pour les 14-17 ans ;
 Curium, un élément chimique artificiel de symbole chimique Cm et de numéro atomique 96.